Großsteingrab Kyndby Marker steht für:

 Großsteingrab Kyndby Marker 1
 Großsteingrab Kyndby Marker 2
 Großsteingrab Kyndby Marker 3